Il cognome Miliband può riferirsi a due fratelli britannici, entrambi politici laburisti:
Ed Miliband, dirigente del Partito Laburista
David Miliband, ex ministro del governo di Gordon Brown